Denis Baupin (1962-), homme politique français, député, conjoint de Emmanuelle Cosse
 Guy Le Baupin (1958-), judoka français

Voir aussi 
 Alex Beaupain (1974-), auteur-compositeur-interprète